Marcel Schaffrath (ur. 28 grudnia 1981) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Oberhof 05, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie w 1999.

4 lutego 1999 w Saalfelden am Steinernen Meer zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Uli Baslerem, Benjaminem Hauberem i Georgiem Späthem. Na 85-metrowym obiekcie Schaffrath skoczył 83 i 88,5 metra. Za skoki uzyskał notę 226 punktów.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w sezonach 1997/1998 i 1998/1999. W sezonie 1997/1998 był 209. z dorobkiem 23 punktów, a sezon później zdobył 20 punktów i zajął 201. miejsce.

29 czerwca 1997 poprawił letni rekord skoczni w Klingenthal. Na 80-metrowym obiekcie uzyskał 84,5 metra. Następnie rekord ten poprawił o pół metra Enrico Dürrleder, a Schaffrath wyrównał ten wynik. Jeszcze tego samego dnia rekord o kolejne pół metra poprawił Ralf Adloff.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981